René Sergent ist der Name folgender Personen:

* René Sergent (Architekt) (1865–1927), französischer Architekt
 René Sergent (Politiker) (1904–1984), französischer Politiker
 René Sergent (Fußballspieler) (* 1920), französischer Fußballspieler